Carlo del Prete (Luca,  — Rio de Janeiro, ) foi um aviador e militar italiano.

Herdeiro de uma família influente, Lucchese, começou sua carreira militar se inscrevendo na Academia Naval de Livorno. Ainda como estudante participou de algumas operações da Guerra da Líbia. Ao deflagrar-se a I Guerra Mundial foi designado, pela Marinha Real no Adriático, primeiro para o navio de guerra Giulio Cesare, e depois para o explorador Aquila. Na noite entre 10 e 11 de fevereiro de 1918 participou, com Gabriele D'Annunzio, na burla de Buccari.

Entrementes, começou a conhecer os hidroaviões. São célebres seus voos com Francesco De Pinedo e Arturo Ferrarin, que o levaram à Austrália e estabeleceram diversos recordes de permanência em voo e de distância percorrida. Em 1928, em dupla com Ferrarin, a bordo do hidroavião Savoia-Marchetti S.64, conquistou o recorde mundial de duração de voo em circuito fechado (7.666 km em 58 h 37 min) e o recorde de distância percorrida sem escala, saindo de Montecelio em Roma e chegando em Touros no Brasil em 49 h 19 min, cruzando 7.163 km. Em 8 de julho do mesmo ano, enquanto estava no Brasil testando o Savoia-Marchetti S.62, sofreu um grave acidente. Transportado ao Rio de Janeiro, teve uma perna amputada, mas suas condições pioraram, morrendo em 16 de agosto de 1928. Foi condecorado com a medalha de ouro do Valor Aeronáutico. Em homenagem ao aviador nativo da cidade, o aeroclube de Luca foi batizado com seu nome.

Ligações externas
Carlo del Prete a bordo no site da Força Aérea.
Placa curta com uma foto da placa dedicada a Carlo Del Prete em Vercelli.

Oficiais da Marinha Real Italiana
Aviadores da Itália
Militares da Itália
Naturais de Luca